Numa steht für:

 Numa Pompilius (750 v. Chr.–672 v. Chr.), zweiter König von Rom
 Medicane Numa, Mittelmeertief (2017)

Orte:
 Numa (Namling), Gemeinde im Kreis Namling, Autonomes Gebiet Tibet, VR China
 Numa (Indiana), Ort im Parke County
 Numa (Iowa), Ort im Appanoose County
 Numa (Louisiana), Ort im Iberia Parish
 Numa (Oklahoma), Ort im Grant County

Numa ist der Familienname folgender Personen:
 Daiki Numa (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Mauro Numa (* 1961), italienischer Fechter
 Numa Morikazu (1844–1890), japanischer Politiker
 Shōsaku Numa (1929–1992), japanischer Molekularbiologe und Biochemiker

NUMA steht für:
 National Underwater and Marine Agency, US-amerikanische Denkmalschutzorganisation
 Non-Uniform Memory Access, eine Computer-Speicher-Architektur
 den Asteroiden (15854) Numa

Abkürzung